Doubrava bezeichnet 

Orte in Tschechien:
 Gemeinde Doubrava u Orlové (Dombrawa) im Okres Karviná 
 Doubrava (Aš) im Okres Cheb, 
 Doubrava u Lipové (Taubrath) im Okres Cheb,
 Doubrava u Milhostova im Okres Cheb,
 Doubrava (Puclice), Ortsteil von Puclice, Okres Domažlice
 Doubrava bei Kostomlaty nad Labem im Okres Nymburk,
 Doubrava bei Loukov u Mnichova Hradiště im Okres Mladá Boleslav,
 Doubrava bei Nýřany im Okres Plzeň-sever, 
 Doubrava bei Staňkov im Okres Domažlice,
 Doubrava bei Týn nad Vltavou im Okres České Budějovice,
 Doubrava bei Vlachovo Březí im Okres Prachatice,
 Doubrava bei Hořice v Podkrkonoší im Okres Jičín,
 Doubrava-Karlov bei Kutná Hora im Okres Kutná Hora.

einen Familiennamen
 Josef Doubrava (1852–1921), Bischof von Königgrätz
 Jaroslav Doubrava (Komponist) (1908–1960), tschechischer Komponist
 Jaroslav Doubrava (Regisseur) (1921–1997), tschechischer Filmregisseur
 Jaroslav Doubrava (1948-), tschechischer Politiker

einen Fluss
 Doubrava (Elbe) in Ostböhmen (Okres Chrudim)

Schlösser:

Siehe auch:
 Dubrava
 Dubrawa